Hakkebord (muziekinstrument), een snaarinstrument
Hakkebord (zeilschip), een stuk van de achtersteven van sommige zeilschepen